Le National Association of Securities Dealers (NASD), que l'on peut traduire par « Association nationale américaine des agents de change », regroupe les agents de change travaillant aux États-Unis.

Il crée en 1971 le premier marché électronique d'instruments financiers au monde, le NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations, « cotations automatisées de la NASD »).

Références

Liens externes 
 
 
 

Association ou organisme lié à l'économie
Association ou organisme ayant son siège aux États-Unis
Organisme fondé en 1939